Сростинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Егорьевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Сросты.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2130 человек, в том числе 1013 мужчин и 1117 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 2136 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Жерновцы,
 посёлок Петухов Лог,
 село Сросты.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Егорьевского района (Алтайский край)